Кинопремия «Империя» лучшему герою вручаемая в рамках Кинопремии «Империя» организованный британским киножурналом Empire.

Победители

2010-е

Примечание

Ссылки 
 The Jameson Empire Awards 2012 официальный сайт 
 «Империя» на сайте IMDb 

Кинопремия «Империя»